Die Abkürzung NPO steht für:

 National Preservation Office
 Nederlandse Publieke Omroep, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Niederlanden
 Non-Profit-Organisation, eine Organisation ohne wirtschaftliche Gewinnziele
 , ein russisches Forschungs- und Produktionsunternehmen, siehe NPO Maschinostrojenija, NPO Molnija.

Die Abkürzung NpO steht für:

 Neptuniumoxid

Abkürzung